Abréviations de :
 magnétophone
 magnétoscope

Autres :
 La magnéto d'allumage d'un moteur à combustion interne permet le fonctionnement de celui-ci sans apport extérieur d'électricité.
 Magnéto, personnage (principalement) du comics X-Men

Abréviation

de:Figuren aus dem Marvel-Universum#Magneto
en:Magneto